Saint Protais peut faire référence à plusieurs saints chrétiens :
 Protais : jumeau et compagnon martyr de saint Gervais du  ;
 Protrais, huitième évêque de Milan au . Déclaré Saint.
 Protais : évêque de Lausanne durant le .

Notes et références